Landesregierung Steinböck bezeichnet mehrere Regierungen Niederösterreichs:
 Landesregierung Steinböck I
 Landesregierung Steinböck II 
 Landesregierung Steinböck III
 Landesregierung Steinböck IV